Die Tashkent Open 2015 waren die 17. Ausgabe des Damentennisturniers in der usbekischen Stadt Taschkent. Das Hartplatzturnier der Kategorie International war Teil der WTA Tour 2015 und fand vom 28. September bis zum 4. Oktober 2015 statt.

Titelverteidigerinnen waren im Einzel Karin Knapp und im Doppel die Paarung Aleksandra Krunić/Kateřina Siniaková.

Qualifikation 
In der Qualifikation wurden vom 26. bis 28. September vier Plätze für das Hauptfeld im Einzel ausgespielt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 2015
Tennisturnier in Taschkent